Die 1. Liga 1962/63 war die 29. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Zum ersten Mal wurde die Saison im Herbst-Frühjahr-Rhythmus ausgetragen. Sie begann am 11. August 1962 und endete am 16. Juni 1963.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1962/63 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1962
Fußballsaison 1962/63